Spinelli peut désigner :

Personnalités 

 Altiero Spinelli (1907-1986), homme politique italien, père de Barbara Spinelli ;
 Anthony Spinelli (1927-2000), pseudonyme de Samuel Weinstein, réalisateur américain de films pornographiques ;
 Antoine Spinelli (1726-1819), architecte religieux et militaire ;
 Barbara Spinelli (1946), journaliste et écrivaine italienne, fille d'Altiero Spinelli ;
 Brunello Spinelli (1939-2018), joueur italien de water-polo ;
 Ernesto Spinelli, psychologue et auteur britannique ;
 Fernando Spinelli (1728-1795), prêtre catholique et cardinal italien ;
 Filippo Spinelli (1566-1616), prêtre catholique et cardinal italien ;
 François Spinelli (1853-1913), prêtre italien, fondateur d'ordres religieux, saint ;
 Gianluca Spinelli (1966-), entraîneur italiende gardiens de but de football ;
 Giorgia Spinelli (née en 1994), footballeuse italienne ;
 Giuseppe Spinelli (1694-1763), prêtre catholique et cardinal italien ;
 Giuseppe Spinelli, homme politique italien ;
 Jerry Spinelli (né en 1941), auteur américain de romans pour enfants ;
 Joseph Croce-Spinelli (1845-1875), aéronaute ;
 Nicola Spinelli (1325-1406), jurisconsulte et homme politique italien au service de la Reine Jeanne et des papes Urbain V et Grégoire XI ;
 Parri Spinelli (1387-1453), peintre toscan ;
 Piero Spinelli (né en 1948), coureur cycliste italien ;
 Philippe Spinelli (né en 1956), rameur d'aviron français.

Autres 
 Famille Spinelli : famille italienne ;
 Groupe Spinelli : initiative pro-européenne destinée à relancer la recherche d'un fédéralisme au sein de l'Union européenne ;
 Projet Spinelli : projet de traité instituant l'Union européenne de 1984.

Homonymie de patronyme